Slovo Marburg má více významů:

místa
 Marburg – univerzitní město v Německu
 Marburg (an der Drau) – německý název města Maribor ve Slovinsku

osoby
 Konrad von Marburg  (1180–1233) – středověký inkvizitor
 Otto Marburg (1874–1948) – rakouský neurolog

ostatní
 Marburg Open – profesionální tenisový turnaj mužů
 Virus Marburg – filovirus
 Nemoc Marburg, hemoragická horečka Marburg způsobená virem Marburg
 Marburgova roztroušená skleróza – druh roztroušené sklerózy